Fluorescentielamp of tl-lamp
 Gloeilamp
 Ledlamp